Bollen steht für:
 Clemens Bollen (* 1948), deutscher Politiker
 Bollen (Achim), Ortschaft bei Bremen
 Bollen (Heraldik), gemeines Bild der Heraldik
 das Haus Bollen, Sitz der Familie von Fürstenberg
 die Flur Bollen in Rinkerode beim Hof Höckesfeld in Eickenbeck
 norwegischer Name für den Manjū Rock im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Bolle (Begriffsklärung)